Quartetto per archi n. 5 (Bartók)
 Quartetto per archi n. 5 (Šostakovič)